Delkeskamp steht für:
 Friedrich Wilhelm Delkeskamp (1794–1872), deutscher Maler und Kupferstecher
 Kurt Delkeskamp (1902–1988), deutscher Bibliothekar und Entomologe
 Delkeskamp Verpackungswerke, deutscher Verpackungsmittelhersteller